El topónimo Boimil puede hacer referencia a:

 Boimil (Boimorto), parroquia civil española del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Boimil (Brión), lugar español de la parroquia y municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Boimil (Cerceda), localidad española de la parroquia de Gesteda, del municipio de Cerceda, provincia de La Coruña, Galicia.